Контурна пластика – безопераційна косметологічна процедура з використанням ін’єкційних філерів для покращення форми та об’єму обличчя. Процедура передбачає використання філерів гіалуронової кислоти (ГК), які вводяться під шкіру для додання об’єму та контуру обличчя. Ці наповнювачі безпечні та можуть використовуватися для покращення різних рис обличчя, включаючи щоки, підборіддя, лінію щелепи та губи.

Переваги контурної пластики 
Контурна пластика є популярною косметичною процедурою завдяки численним перевагам. Це нехірургічна процедура, тобто немає потреби в анестезії чи розрізах. Процедура швидка, і зазвичай пацієнти можуть повернутися до своїх повсякденних справ одразу після лікування.

 Покращені риси обличчя

Контурна пластика може покращити форму та об’єм обличчя, додавши чіткості таким рисам, як вилиці та лінія щелепи. Він також може збільшити губи та розгладити зморшки та лінії на обличчі.

 Безопераційна процедура

Контурна пластика є безопераційною процедурою, це означає, що немає потреби в анестезії чи розрізах. Це означає швидший період одужання та менше ускладнень.

 Мінімальний час відновлення

Процедура швидка, і пацієнти зазвичай можуть повернутися до своїх повсякденних справ одразу після лікування.

 Безпечно та ефективно 

Використання філерів гіалуронової кислоти (ГК) робить процедуру контурної пластики безпечною та ефективною для більшості пацієнтів.

Ризики контурної пластики 
Хоча контурна пластика загалом безпечна, існують певні ризики та потенційні побічні ефекти, про які пацієнти повинні знати. Ці ризики включають:

 Синці

Деякі пацієнти можуть відчувати синці або набряки після процедури, які повинні зникнути протягом кількох днів.

 Інфекція

Як і під час будь-якої медичної процедури, існує ризик інфікування. Це можна звести до мінімуму, вибравши авторитетного лікаря та дотримуючись відповідних інструкцій щодо догляду.

 Алергічні реакції

Деякі пацієнти можуть мати алергію на наповнювачі, які використовуються під час процедури, що призводить до свербіння, почервоніння та інших алергічних реакцій.

 Грудки та нерівності

У рідкісних випадках наповнювачі можуть злипатися, спричиняючи утворення грудок та нерівностей під шкірою.

Показання до контурної пластики 
Контурна пластика – це універсальна процедура, за допомогою якої можна підкреслити різні риси обличчя. 

 Додавання об'єму - контурну пластику можна використовувати для додання об'єму щокам, підборіддю і губам, надаючи обличчю більш молодий вигляд.
 Контурування лінії щелепи - цю процедуру також можна використовувати для контурування лінії щелепи, створюючи більш чіткий і скульптурний вигляд.
 Розгладження зморшок - контурну пластику можна використовувати для розгладження зморшок і складок на обличчі, завдяки чому шкіра виглядає більш гладкою і молодою.
 Корекція асиметрії - контурну пластику також можна використовувати для корекції асиметрії обличчя, наприклад, нерівні щоки або губи.

Примітки

Посилання 

 Фото ДО та ПІСЛЯ контурної пластики філерами